Implantation (lat. „Einpflanzung“) steht für:

 das Einnisten des Embryos in die Gebärmutterschleimhaut, siehe Nidation
 das Einpflanzen eines menschlichen Zellkerns in eine tierische Eizelle, siehe Cybrid
 das Einbringen von Ersatzmaterial in den Körper, siehe Implantat
 das Bestrahlen von Festkörpern mit Partikelstrahlung, siehe Ionenimplantation